

Patronyme 

 Aaron Lennon (né en 1987), footballeur anglais ;
 Andy Lennon (1914-2007), associé à son travail dans la conception avancée de modèles réduits d'avions ;
 Bob Lennon, vidéaste, doubleur et acteur français spécialisé dans le jeu-vidéo ;
 Dermott Lennon (né en 1969), cavalier de saut d'obstacles irlandais ;
 Diana Lennon (1949-2018), universitaire et pédiatre néo-zélandaise ;
 John Lennon (1940-1980), musicien et chanteur anglais, ex-membre des Beatles ;
 Julia Lennon (1914-1958), mère du musicien et chanteur ;
 Julian Lennon (né en 1963), son premier fils, acteur et compositeur anglais ;
 Sean Lennon (né en 1975), son second fils, chanteur anglais ;
 Kipp Lennon (né en 1960), chanteur, guitariste et compositeur américain, ex-membre des Venice ;
 Neil Lennon (né en 1971), footballeur nord-irlandais ;
 J. Robert Lennon (né en 1970), écrivain américain ;
 Thomas Lennon (né en 1970), acteur américain.

Toponyme 

 Lennon, commune française du Finistère.

Titres 

 John Lennon/Plastic Ono Band, premier album solo de John Lennon.
 Lennon est un coffret de quatre CD reprenant la plupart des titres solo de John Lennon enregistrés entre 1969 et 1980.

Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais